НФЛ в сезоне 1988 — стал 69-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Хьюстон Тексанс 24, Кливленд Браунс 23
 Плей-офф дивизионов:
 Цинциннати Бенгалс 21, Сиэтл Сихокс 13
 Баффало Биллс 17, Хьюстон Тексанс 10
 Финал конференции: Цинциннати Бенгалс 21, Баффало Биллс 10

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Миннесота Вайкингс 28, Лос-Анджелес Рэмс 17
 Плей-офф дивизионов:
 Чикаго Бэарз 20, Филадельфия Иглз 12
 Сан-Франциско 49ерс 34, Миннесота Вайкингс 9
 Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 28, Чикаго Бэарз 3

Супербоул XXIII 
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 20, Цинциннати Бенгалс (АФК) 16

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1988.pdf Сезон 1988 года в деталях]

Сезоны НФЛ